Kaplí zasvěcených Povýšení svatého Kříže je více:

 Kaple Povýšení svatého Kříže (Brná)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Bříství)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Čestice)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Domina)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Chotěboř)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Jesenný)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Kroměříž)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Nová Říše)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Nyklovice)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Přeštice)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Řimovice)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Soběkury)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Svatý Jan pod Skalou)
 Kaple Povýšení svatého Kříže (Třebíč) – dnes zasvěcena sv. Janu Nepomuckému
Kaple Povýšení svatého Kříže (Týn)
…a mnoho dalších.

Související články 
 Kostel Povýšení svatého Kříže
 Kaple svatého Kříže
 Kaple Nalezení svatého Kříže